Anamorfos kan syfta på:

 Anamorfos (film- och tv-format) – en filmterm som används för televisionens 16:9-format
 Anamorfos (konst och arkitektur) – en bild eller ett objekt som måste betraktas från en speciell blickpunkt